Seal Cove kan verwijzen naar verschillende plaatsen:

Canada 
 Seal Cove (Baie Verte), een gemeente in het noorden van Newfoundland
 Seal Cove (Connaigre), een gemeente in het zuiden van Newfoundland
 Seal Cove (Conception Bay South), een dorp in het zuidoosten Newfoundland

Verenigde Staten 
 Seal Cove (Maine), een dorp in de staat Maine